No Remorse— збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 15 вересня 1984 року. Реліз містить найкращі і раритетні пісні, які були випущені за час співпраці гурту з Bronze Records, а також 4 нових трека: "Killed by Death", "Snaggletooth", "Steal Your Face", "Locomotive".

Це останній альбом, який гурт випустив на лейблі Bronze Records, причому новий матеріал став першим, у якому представлений новий склад гурту: Леммі, Філ Кемпбелл, Würzel і Пітер Гілл.

Збірка зайняла 7 місце в списку "100 найкращих метал альбомів за версією журналу Rolling Stone".

Композиції

Первидання 1996 і 2005
Перевидання Castle 1996 року та Sanctuary 2005 року, які містять усі 24 пісні, відрізняються не лише додаванням п’яти бонусних треків, а й використанням альтернативних міксів/редагувань певних треків, як зазначено нижче..

Учасники запису 

 Леммі Кілмістер – головний вокал, за виключенням "Emergency", бас-гітара у всіх треках
 "Fast" Едді Кларк – головний вокал у "Emergency", гітара на треках A1-5, B7, 8 & 11, C1-5, D7-11 – CD2 15, 16 і 17, бек-вокал
 Філ "Philthy Animal" Тейлор – ударні на треках A1-5, B7-11, C1-5, D7-11 – CD2 15, 16

 Деніз Дюфор — ударні в "Emergency"

 Браян «Robbo» Робертсон — гітара на треках B9 і B10
 Майкл Бьорстон – гітара на треках A6, B12, C6, D12, – CD2 13 і 14
 Філ Кемпбелл – гітара на треках A6, B12, C6, D12, – CD2 13 і 14
 Пітер Гілл – ударні на треках A6, B12, C6, D12, – CD2 13 і 14

Інші 
Продюсери:

 Джиммі Міллер – продюсер (треки: A4, A5, B11, C1, C3, C4, D7 і D8)
 Вік Мейл – продюсер (треки: A1, A2, A3, A6, B7, B12, C2, C5, C6, D9, D10, D11, D12 і CD2.13-14)
 Гай Бідмід – співпродюсер (треки: A6, B12, C6, D12 і CD2.3-14)
 Едді Кларк – продюсер (треки: B8 і CD2.15–17)
 Вілл "Evil Red Neck" Рейд Дік – продюсер (треки: B8 і CD2.15–17)
 Тоні Платт – продюсер, інженер (треки: B9 і B10)

Звукорежисери:

 Ешлі Хау – звукорежисер (треки: A2 і D3)
 Тревор Халлесі –звукорежисер (треки: A4, A5, B7, B11, C1, C4 і D2)
 Чарльз Гарроуелл — звукорежисер (трек: B8)

Обкладинка:

 Джо Петаньйо – Snaggletooth (маскот гурту, що зображений на обкладинці)

Чарти

Сертифікації

Джерела 
 No Remorse  allmusic
 No Remorse  last.fm

Альбоми Motörhead
Музичні збірки 1984